Bablje ljeto može značiti:

 Bablje ljeto - Razdoblje jeseni s lijepim vremenom;
 Bablje ljeto -  Hrvatski film iz 1970. godine;